

Geografia
 Calanca – formazione geologica consistente in uno stretto e profondo vallone dai bordi a scarpata, in parte sommersi dal mare. Frequente nel sud-est della Francia, zona del Mediterraneo
Svizzera
 Calanca – comune del Canton Grigioni
 Santa Maria in Calanca – comune del Canton Grigioni
 Val Calanca – valle laterale della val Mesolcina

Persone
Rodolfo Calanca – astronomo amatoriale italiano